For Life, une série télévisée américaine ;
 For Life, un extended play (EP) du groupe EXO ;
 For Life, un single tiré de l'EP d'EXO.

Voir aussi 
 For Life Music, un label discographique japonais.